Politischer Bezirk Ried im Innkreis är ett distrikt i Österrike.   Det ligger i förbundslandet Oberösterreich, i den norra delen av landet,  km väster om huvudstaden Wien. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Politischer Bezirk Ried im Innkreis är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad.

Politischer Bezirk Ried im Innkreis delas in i:
 Andrichsfurt
 Antiesenhofen
 Aurolzmünster
 Eberschwang
 Eitzing
 Geiersberg
 Geinberg
 Gurten
 Hohenzell
 Kirchdorf am Inn
 Kirchheim im Innkreis
 Lambrechten
 Lohnsburg
 Mehrnbach
 Mettmach
 Mörschwang
 Mühlheim am Inn
 Neuhofen im Innkreis
 Obernberg am Inn
 Ort im Innkreis
 Pattigham
 Peterskirchen
 Pramet
 Reichersberg
 Ried im Innkreis
 Schildorn
 Senftenbach
 Sankt Georgen bei Obernberg am Inn
 Sankt Marienkirchen am Hausruck
 Sankt Martin im Innkreis
 Taiskirchen im Innkreis
 Tumeltsham
 Utzenaich
 Waldzell
 Weilbach
 Wippenham

Omgivningarna runt Politischer Bezirk Ried im Innkreis är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Politischer Bezirk Ried im Innkreis är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Distrikt i Oberösterreich
Kontrollbehov inkommande wikilänkar